Berra peut faire référence à :

Toponyme
 Berra, une commune italienne de la province de Ferrare dans la région Émilie-Romagne en Italie.
 La Berra, un sommet suisse des préalpes fribourgeoises, en Suisse.
 La Société des remontées mécaniques de La Berra en est le domaine skiable.

Patronyme 

 Christophe Berra (né en 1985), footballeur écossais ;
Jessica Berra (née en 1989), rameuse d'aviron française ;
 Nora Berra (née en 1963), femme politique française ;
 Reto Berra (né en 1987), joueur suisse de hockey sur glace ;
 Yogi Berra (1925–2015), joueur de baseball américain.

Autres
 Le Corou de Berra, un ensemble professionnel de chant polyphonique des Alpes du Sud

Voir aussi